Miejscowości w USA:
 Lead Hill – miejscowość w stanie Arkansas, w hrabstwie Boone
Gminy w USA:
 Lead Hill (ang. Lead Hill Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Christian